Первый дивизион 1975 () — 31-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «Викинг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1975
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1975 году